

Botanika 
 owoc (łac. fructus) – w znaczeniu botanicznym, to występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka i ewentualnie dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie
 owoc pozorny (rzekomy, szupinkowy) – organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka

Osoby o nazwisku Owoc 
 Alfred Owoc (ur. 1955) – polski polityk, lekarz, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Mirosław Owoc (ur. 1936) – polski naukowiec, wykładowca akademicki, profesor nauk prawnych
 Władysław Owoc (1887–1980) – oficer służby stałej Wojska Polskiego II RP, ps. „Gaweł”, „Fructus”, „Paweł”, „Wujek”